John Sweeney ou John Sweeny peut faire référence à :

Politique et droit 
  (1955-), membre de la Chambre des représentants des États-Unis
 John Sweeney (1931–2001), homme politique canadien
 John James Sweeney (1927-), ancien membre du Sénat de l'État de Pennsylvanie
 John Sweeney (1934-2021), un leader syndical et un militant socialiste américain.
  (1863-1947), un homme politique australien
 , homme politique de l'Ohio
 , juge américain

Religion 
  (1821–1901), un évêque
 John Joseph Sweeny (1924–2006), un prêtre américain

Autres 
 , un officier de police
 John Thomas Sweeney (1956-), ancien petit-ami et assassin de l'actrice américaine Dominique Dunne
  (1958-), journaliste de la BBC
 , pianiste
 , footballeur qui a joué pour Dunfermline Athletic FC dans le :en:1960–61 Scottish Cup

Source de la traduction